Сепеда () — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Мігель Сепеда (1976) — мексиканський футболіст.
 Хосе Сепеда (1989) — американський боксер.

Іспанські прізвища